Prader ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Prader (1919–2001), Schweizer Kinderarzt und Endokrinologe
 Clemens Prader (* 1979), österreichischer Berufsgolfer

 Hans Prader (* 1951), österreichischer Volkswirtschaftler
 Josef Prader (1915–2006), Südtiroler Theologe und Kirchenrechtler
 Laurenz Prader (* 1999), österreichischer Schauspieler
 Robert Prader, österreichischer Brigadier des Bundesheeres

Siehe auch:

 Prader-Willi-Syndrom
 Prater
 Brader